Gold Coast eller Guldkusten kan avse:

Kolonisation

 Guldkusten (region) – ett område vid Guineabukten i Västafrika
 Guldkusten (brittisk koloni) – en brittisk koloni 1821–1957 vid Guineabukten i Västafrika nuvarande Ghana (Ghana (samväldesrike))
 Danska Guldkusten – tidigare dansk koloni 1658–1850
 Nederländska Guldkusten – tidigare holländsk koloni 1598–1872
 Brandenburgska Guldkusten – tidigare tysk koloni 1682–1721
 Portugisiska Guldkusten – tidigare portugisisk koloni 1482–1642
 Svenska Guldkusten – tidigare svensk koloni 1650–1663

Dagens geografi

Asien
 Hongkong Gold Coast – Castle Peak Bay, Tuen Mun district, New Territories, Hongkong

Australien
 Gold Coast, Queensland – en stad vid Stillahavskusten i södra delen av Queensland, Australien
 City of Gold Coast – kommunala området längst Guldkusten och omgivande områden
 Gold Coast Parklands
 Gold Coast Regional Botanic Gardens

Europa
 Côte-d'Or – ett departement i den östra delen av Frankrike och ett ledande vinodlingsområdet
 Costa Daurada – en 216 kilometer lång kuststräcka kring Tarragona i Katalonien (Spanien)
 Guldkusten, ett område vid Östra Ringsjön i Sätofta, Höörs kommun

USA
 Ventura County, Kalifornien – USA
 Gold Coast (Connecticut) – USA
 Gold Coast (Florida) – USA
 Gold Coast (New Jersey) – USA
 Gold Coast (Washington state) – USA
 Gold Coast, Long Island – New York, USA, se North Shore (Long Island)
 Gold Coast Historic District (Chicago, Illinois) – USA
 Gold Coast Historic District (Omaha, Nebraska) – USA
 Old Gold Coast – Omaha, Nebraska, USA
 Lakewood Gold Coast – Ohio

Hydrologi
 Gold Coast Broadwater – stort grunt mynningsvatten, östra Australien
 Gold Coast desalination project – en föreslagen vattentäkt för Queensland, Australien
 Gold Coast Water – vattenförvaltningsmyndighet i Queensland, Australien

Litteratur
 Gold Coast (roman) – roman från 1980 av Elmore Leonard (gjordes som TV-film 1997)
 The Gold Coast (roman av DeMille) – roman från 1990 av Nelson DeMille
 The Gold Coast (bok) – bok av Kim Stanley Robinson
 The Gold Coast Bulletin – de viktigaste dagstidningen i Australiens Gold Coast City
 Gold Coast Mail – en tidning som utkommer i Queensland, Australien

Sport
 Gold Coast Blaze – australiskt basketlag
 Gold Coast Blue Tongues – australiskt ishockeylag
 Gold Coast Breakers – australiskt rugbyunionlag
 Gold Coast Chargers – rugbyleaguelag som spelade i NSWRL, ARL och NRL
 Gold Coast Clippers – grundlag i den numera nedlagda Australian Baseball League
 Gold Coast Cougars – australiskt basebollag
 Gold Coast Football Club – ett Australian Rules Football Club i Queensland, Australien
 Gold Coast Marathon – spinglopp
 Gold Coast Rollers – ett australiskt basketlag (som tidigare var känt som Gold Coast Cougars)
 Gold Coast Suns (baseboll) – en av de åtta ursprungliga franchise som började spela i Senior Professional Baseball Association år 1989
 Gold Coast Titans – det sextonde laget i National Rugby League
 Gold Coast United FC – A-lag baserat i Gold Coast, Australien
 Gold Coast Vikings – rugbyleaguelag som tävlade i Queensland State League och Queensland Cup-tävlingarna
 Tennis Gold Coast – det styrande organet för sporten tennis i Gold Coast, Queensland

Transport
 Gold Coast Airport – australiskt inrikes- och internationell flygplats på Gold Coast
 Gold Coast Highway – australiskt motorväg
 Gold Coast Oceanway – samutnyttjad väg för fotgängare och cyklister mellan New South Wales och Queensland, Australien
 Gold Coast railway line – förbinder Brisbane med Queensland Gold Coast i Australien
 Gold Coast Rapid Transit – ett förslag till järnvägstransport för Queensland, Australien
 Gold Coast Seaway – viktigaste farleden för Gold Coast Broadwater i Australien
 Gold Coast (tåg) – ett persontåg i USA
 Gold Coast Transit  – ett bussföretag i Kalifornien, USA

Övrigt
 Gold Coast ackey – valuta som utfärdats för Guldkusten av britterna mellan 1796 och 1818
 Gold Coast (musikalbum) – av John Coltrane och Wilbur Harden
 Gold Coast Art Centre – i Queensland, Australien
 Gold Coast City Art Gallery – ett konstgalleri i Queensland, Australien
 Gold Coast Convention and Exhibition Centre – en byggnad i Queensland, Australien
 Gold Coast Hospital – stora undervisning- och remitteringsjukhus i Gold Coast, Queensland, Australien
 Gold Coast Hotel and Casino – hotell och casino beläget i Las Vegas, Nevada, USA
 United Gold Coast Convention – ett tidigare politiskt parti i Ghana

Se även
 Côte-d'Or
 Costa Daurada
 Gold Coast Historic District
 Gold Coast Stadium

Referenser

Noter